|-
| 138801 - ||  || 1 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138802 - ||  || 3 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138803 - ||  || 6 octombrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 138804 - ||  || 6 octombrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 138805 - ||  || 1 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138806 - ||  || 1 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138807 - ||  || 1 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138808 - ||  || 1 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138809 - ||  || 1 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138810 - ||  || 1 octombrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 138811 - ||  || 1 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138812 - ||  || 1 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138813 - ||  || 2 octombrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 138814 - ||  || 2 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138815 - ||  || 7 octombrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 138816 - ||  || 1 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138817 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138818 - ||  || 29 octombrie 2000 || Oaxaca || 
|-
| 138819 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138820 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138821 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138822 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138823 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138824 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138825 - ||  || 29 octombrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 138826 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138827 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138828 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138829 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138830 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138831 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138832 - ||  || 31 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138833 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138834 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138835 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138836 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138837 - ||  || 31 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138838 - ||  || 1 noiembrie 2000 ||  || W. K. Y. Yeung
|-
| 138839 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138840 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138841 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138842 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138843 - ||  || 2 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138844 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138845 - ||  || 3 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138846 - ||  || 2 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138847 - ||  || 3 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138848 - ||  || 16 noiembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 138849 - ||  || 17 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138850 - ||  || 19 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138851 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138852 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138853 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138854 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138855 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138856 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138857 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138858 - ||  || 26 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138859 - ||  || 27 noiembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 138860 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138861 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138862 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138863 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138864 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138865 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 138866 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138867 - ||  || 1 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138868 - ||  || 5 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138869 - ||  || 1 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138870 - ||  || 1 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138871 - ||  || 1 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138872 - ||  || 4 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138873 - ||  || 4 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138874 - ||  || 4 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138875 - ||  || 5 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138876 - ||  || 5 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138877 - ||  || 15 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138878 - ||  || 18 decembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 138879 - ||  || 19 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138880 - ||  || 20 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138881 - ||  || 21 decembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 138882 - ||  || 20 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138883 - ||  || 26 decembrie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 138884 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138885 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138886 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138887 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138888 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138889 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138890 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138891 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138892 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138893 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138894 - ||  || 28 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138895 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138896 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138897 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138898 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138899 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138900 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-